Millery kan syfta på:
 Millery, Côte-d'Or
 Millery, Meurthe-et-Moselle
 Millery, Rhône